Семеня́к — українське прізвище. Походить від імені Семен.

Відомі носії 
 Семеняк Віктор — український художник.
 Семеняк Ірина Сергіївна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Семеняк Михайло Сергійович — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.